Філюк — українське прізвище.

 Філюк Марія Святославівна (1994) — українська легкоатлетка-скороходка.
 Філюк Олексій Петрович (1984) — український релігійний діяч, громадський діяч, волонтер, блогер.
 Філюк Петро Тодосьович (1961) — український суддя.

Українські прізвища
Прізвища на -юк